Il doppio del torneo di tennis Singapore Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Singapore Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Steve Guy e John Letts (tds n. 4). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Mark Keil e Kent Kinnear (tds n. 3) con il punteggio di 7-6, 6-4.

Teste di Serie

  Jonathan Canter /  Bruce Derlin (quarti di finale)
  Neil Borwick /  Paul Wekesa (quarti di finale)

  Mark Keil /  Kent Kinnear (finale)
  Steve Guy /  John Letts (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Singapore Challenger 1990